

События 
 Консулы: Луций Антоний и Публий Сервилий Ватия (оба — плебеи); преторы: Гай Клодий Весталин, Луций Децидий Сакса и Марк Оппий Капитон; пропреторы: Гай Фуфиций Фангон (в Африке), Луций Марций Цензорин (в Македонии) и Публий Вентидий Басс (в Цизальпийской Галлии); народный трибун: Гай (Публий) Фальцидий; квесторы: Квинт Педий (Публикола) и Марк Барбаций Поллион; монетные триумвиры: Гай Клодий Весталин, Гай Нумоний Ваала, Гай Юлий Цезарь Октавиан, Гней Домиций Агенобарб, Луций Геллий Публикола, Луций Корнелий Бальб, Марк Антоний, Марк Аррий Секунд, Марк Барбаций Поллион, Марк Кокцей Нерва, Секст Помпей Магн Пий и Сервий Руф.
 Парфянский царевич Пакор вторгся в Сирию в союзе с республиканцем Квинтом Лабиеном, после чего последний двинулся в Малую Азию.
 Перузинская война Луция Антония и Фульвии против Октавиана, закончившаяся осадой Перузия (совр. Перуджа) и победой Октавиана.
 Брак и развод Октавиана с Клодией.

Родились 
 Гай Азиний Галл — римский государственный деятель конца I века до н. э..

Скончались 
 Арсиноя IV — сестра Клеопатры, казнена по приказу триумвира Марка Антония.
 41, ок. — Публий Ватиний, квестор 63 года до н. э., народный трибун 59 года до н. э., претор 55 года до н. э. и консул 47 года до н. э.

См. также

Примечания